Onderdistrict in Indonesië
 Purwosari (Bojonegero), een onderdistrict van het regentschap Bojonegero in de provincie Oost-Java
 Purwosari (Gunung Kidal), een onderdistrict van het regentschap Gunung Kidal in de provincie Jogjakarta
 Purwosari (Pasuruan), een onderdistrict van het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
Bestuurslaag en/of plaats in Indonesië
 Purwosari (Bandar), een bestuurslaag in het regentschap Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Purwosari (Baturraden), een plaats en bestuurslaag
 Purwosari (Kuala Pesisir), een bestuurslaag in het regentschap Nagan Raya in de provincie Atjeh
 Purwosari (Pelepat Ilir), een bestuurslaag in het regentschap Bungo in de provincie Jambi
 Purwosari (Kelumbayan Barat), een bestuurslaag in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Purwosari (Marga Sekapung), een bestuurslaag in het regentschap Lampung Timur in de provincie Lampung
 Purwosari (Metro Utara), een bestuurslaag in het regentschap Metro in de provincie Lampung
 Purwosari (Tlogowungu), een bestuurslaag in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Purwosari (Kaliwiro), een bestuurslaag in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Purwosari (Kota Blora), een bestuurslaag in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Purwosari (Kranggan), een bestuurslaag in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Purwosari (Purwodadi), een bestuurslaag in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Purwosari (Secang), een bestuurslaag in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Purwosari (Pematang Bandar), een bestuurslaag in het regentschap Simalungun in de provincie Noord-Sumatra
 Purwosari (Kwadungan), een bestuurslaag in het regentschap Ngawi in de provincie Oost-Java
 Purwosari (Magetan), een bestuurslaag in het regentschap Magetan in de provincie Oost-Java
 Purwosari (Banyuasin III), een bestuurslaag in het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Purwosari (Belitang II), een bestuurslaag in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Purwosari (Lais), een bestuurslaag in het regentschap Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Purwosari (Makarti Jaya), een bestuurslaag in het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Purwosari (Merapi Barat), een bestuurslaag in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Purwosari (Tanjung Lago), een bestuurslaag in het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
Station in Indonesië
 Station Purwosari, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java